Greenblatt ist der Familienname folgender Personen:

 Ariana Greenblatt (* 2007), US-amerikanische Kinderdarstellerin
 C. H. Greenblatt (* 1972), US-amerikanischer Animator
 Jason Greenblatt, Vizepräsident und Firmenanwalt der Trump Organization sowie Sonderbeauftragter für internationale Verhandlungen von US-Präsident Donald Trump
 Joel Greenblatt (* 1957), US-amerikanischer Fondsmanager und Hochschullehrer
 Stephen Greenblatt (* 1943), US-amerikanischer Literaturtheoretiker
 Richard Greenblatt (* 1944), US-amerikanischer Programmierer
 Stephen Greenblatt (* 1943), US-amerikanischer Literaturhistoriker
 Tatum Greenblatt (* 1982), US-amerikanischer Jazzmusiker